Thrym ou Thrymr est le nom porté par :

Þrymr (Thrym ou Thrymr), un géant dans la mythologie nordique ;
Thrym, une divinité fictive des Royaumes oubliés de Donjons et Dragons ;
Thrymr (aussi orthographié Thrym), une lune de Saturne.